Кутинський Дмитро Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кутинський Михайло Іванович — український культурний діяч, жертва сталінського терору.
Прізвища